Medeja je lahko:

 Medeja, oseba iz grške mitologije
 Medeja, žensko osebno ime
 212 Medeja, asteroid v glavnem asteroidnem pasu
 Medeja, naslov več oper
 Medeja (Golob), opera Janija Goloba iz leta 2000
Medeja (Dane Zajc), drama Daneta Zajca
 Medeja, vas v Furlaniji-Julijski krajini